Thrasamund (francisé en T(h)rasamond ou Transamond) est un anthroponyme masculin d'origine gotique composé des éléments thras(a) « lutte, querelle », et mund « défense, protection » ; tombé en désuétude après le , il fut notamment porté par : 

Par ordre chronologique
 Thrasamund (mort en 523), roi des Vandales d'Afrique ;
 Thrasamund (mort vers 704), duc lombard de Spolète ;
 Thrasamund (mort en 745), duc lombard de Spolète ;
 Thrasamund (mort en 989), duc lombard de Spolète.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom germanique